Station Magnac - Vicq is een spoorwegstation in de Franse gemeente Vicq-sur-Breuilh.

Magnac - Vicq